Алексе́й О́сипов:
 Осипов, Алексей Агапович (1787—1850) — русский гравёр.
 
 
 Осипов, Алексей Ильич (род. 1938) — богослов, профессор Московской духовной академии.
 Осипов, Алексей Николаевич (1977—2000) — рядовой ВВ МВД РФ, погиб во Второй чеченской войне.
 Осипов, Алексей Рудольфович (род. 1975) — украинский футболист. Примечания